Наксар:
  — деревня на Мальте
 Наксар — форма произношения названия денежной единицы нахар